Bachmannia – rodzaj roślin z rodziny kaparowatych z jednym gatunkiem – Bachmannia woodii
 Bachmannia – synonim rodzaju ryb Odontesthes